Vanitas – tipo di lavoro artistico
Vanitas – dipinto di Mattia Preti
Vanitas – personaggio di The Case Study of Vanitas
Vanitas – personaggio di Kingdom Hearts
Vanitas – album dei Macbeth del 2001
Vanitas – album degli Anaal Nathrakh del 2012